Карл Александар од Лотарингије (Линевил, 12. децембар 1712 – Тервирен, 4. јул 1780) је био лотариншки принц, из династије Лорена, војни командант у Аустрији и гувернер Низоземске. Био је син Леополда I и Елизабете Шарлоте Орлеанске. 

Карл Александар је био млађи син лотариншког војводе Леополда и Елизабете Шарлоте Орлеанске. Ушао је у службу Карла VI, цара Светог римског царства, када је његов старији брат Франц Штефан оженио цареву најстарију кћер и пријестолонасљедницу, Марију Терезију.

Током Рата за аустријско наслијеђе био је један од најзначајнијих аустријских војсковођа. Краљица Марија Терезија, супруга његовог брата, дала му је у брак своју сестру Марију Ану. Пару је повјерила управу над Холандијом. Марија Ана је умрла исте године након тешког порођаја, а дијете је било мртворођенче. Карло Александар се није поновно оженио и наставио је управљати Холандијом у име своје свастике.

Учествовао је и у Седмогодишњем рату, опет као вођа војске своје свастике. Умро је 1780. године.

Породично стабло 

Рођени 1712.
Умрли 1780.
Династија Лорена
Аустријске војсковође
Личности Рата за аустријско наслеђе
Личности Седмогодишњег рата